Кувајт се први пут појавио на Олимпијским играма 1968. године. Од тада Кувајт није пропустио ни једне Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Кувајт никада није учествовао. Кувајт такође никада није био домаћин олимпијских игара;

Кувајтски олимпијци закључно са 2008. годином су освојили само 1 медаљу, бронзану 2000. у стрељаштву.

Национални олимпијски комитет Кувајта (-{Kuwait Olympic Committee}-) је основан 1957. а признат од стране МОКа 1966. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Кувајт на олимпијским играма